Büker ist der Familienname folgender Personen:

 Bernward Büker (* 1961), deutscher Musiker
 Christa Büker (* 1960), deutsche Pflegewissenschaftlerin
 Heinz Büker (* 1941), deutscher Kanute

Siehe auch:
 Bücker